Maritano ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Maritano (1937–2015), argentinische Schriftstellerin
 Giuseppe Maritano (1915–1992), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Macapá in Brasilien
 Livio Maritano (1925–2014), italienischer Geistlicher und Bischof von Acqui